Friedemann Bechmann (1628-1703), théologien luthérien allemand ;
 Georges Bechmann (1848-1927), ingénieur français connu pour sa contribution à l'application du tout à l'égoût dans les immeubles parisiens, père de Lucien ;
 Lucien Bechmann (1880-1968), architecte français ;
 Roland Bechmann (1919-2017), architecte français, fils de Lucien ;
 Tommy Bechmann (né en 1981), footballeur danois.

Voir aussi 
 (5024) Bechmann, un astéroïde de la ceinture principale